Radda kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Radda in Chianti, kommun, Toscana, Provincia di Siena,

Nigeria 

 Radda (ward i Nigeria), Katsina, Charanchi, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar